Синягин — русская фамилия.

Известные носители 
 Синягин, Александр Михайлович (род. 1949) — российский политик, член Совета Федерации.
 Синягин, Алексей Аркадьевич (1905—1938) — российский советский геофизик.
 Синягин, Гавриил Дмитриевич (1888—1955) — Герой Социалистического Труда.
 Синягин, Денис Анатольевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Синягин, Ираклий Иванович (1911—1978) — советский агрохимик, академик ВАСХНИЛ (с 1960), её вице-президент в 1965—1978 годах.
 Синягин, Николай Кузьмич (1874—1912) — библиограф, библиофил и коллекционер.
 Синягин, Пётр Семёнович (?—1847) — русский общественный деятель, выбирался на должность городского головы в Самаре 3 раза.
 Синягин, Степан Иванович (1897—1938) — советский военачальник, полковник, кавалер ордена Боевого Красного Знамени.
 Синягин, Юрий Викторович (род. 1954) — российский психолог, профессор, доктор психологических наук.

 Синягина, Наталья Юрьевна (род. 1955) — российский психолог, профессор, доктор психологических наук.